Ким Клейстерс завоевала титул, обыграв в финале француженку Мари Пьерс.

Чемпионка прошлого года — Светлана Кузнецова проиграла уже в первом раунде турнира, уступив соотечественнице Екатерине Бычковой.

Посев 

  Мария Шарапова (Полуфинал)
  Линдсей Дэвенпорт (Четвертьфинал)
  Амели Моресмо (Четвертьфинал)
 ''' Ким Клейстерс (Титул)
  Светлана Кузнецова (Первый раунд)
  Елена Дементьева (Полуфинал)
  Жюстин Энен-Арденн (Четвёртый раунд)
  Серена Уильямс (Четвёртый раунд)
  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Винус Уильямс (Четвертьфинал)
  Патти Шнидер (Четвёртый раунд)
  Мари Пьерс (Финал)
  Анастасия Мыскина (Третий раунд)
  Алисия Молик (Первый раунд)
  Натали Деши (Четвёртый раунд)
  Елена Бовина (Отказ)
  Елена Янкович (Третий раунд, отказ)

<ol start="18">
  Ана Иванович ''(Второй раунд)
  Елена Лиховцева ''(Четвёртый раунд)
  Даниэла Гантухова ''(Третий раунд)
  Динара Сафина ''(Первый раунд)
  Сильвия Фарина-Элия ''(Первый раунд)
  Татьяна Головин ''(Четвёртый раунд)
  Синобу Асагоэ ''(Третий раунд)
  Франческа Скьявоне ''(Третий раунд)
  Николь Вайдишова ''(Четвёртый раунд)
  Хисела Дулко ''(Второй раунд)
  Флавия Пеннетта ''(Первый раунд)
  Анна Чакветадзе ''(Третий раунд)
  Ай Сугияма ''(Третий раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд ''(Третий раунд)
  Анабель Медина Гарригес ''(Третий раунд)
  Вера Душевина ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые